Вальдеавельяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 24,03 км². Население — 107 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары